Inspiration (álbum) - do guitarrista sueco Yngwie Malmsteen
 Inspiration (canção)
 The Inspiration - álbum de Young Jeezy

Desambiguação